Micrommata är ett släkte av spindlar som beskrevs av Pierre André Latreille 1804. Micrommata ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Jättekrabbspindlar
Micrommata